Oberort steht für folgende geographische Objekte:

in der Schweiz:
 Oberort (Au ZH), Quartier der Ortschaft Au ZH, Kanton Zürich

in Österreich:
 Oberort (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Oberort (Feistritz), Ortschaftsbestandteil von Feistritz, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Oberort (Vellach), Ortschaftsbestandteil von Vellach, Gemeinde Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Oberort (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark